|-
| 162701 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162702 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162703 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162704 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162705 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162706 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162707 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162708 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162709 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162710 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162711 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162712 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162713 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162714 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162715 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162716 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162717 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162718 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162719 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162720 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162721 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162722 - || 2000 VD || 1 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 162723 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162724 - ||  || 1 noiembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 162725 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162726 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162727 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162728 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162729 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162730 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162731 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162732 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162733 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162734 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162735 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162736 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162737 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162738 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162739 - || 2000 WS || 16 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162740 - ||  || 16 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162741 - ||  || 18 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162742 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162743 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162744 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162745 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162746 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162747 - ||  || 23 noiembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 162748 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162749 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162750 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162751 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162752 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162753 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162754 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162755 Spacesora ||  || 28 noiembrie 2000 ||  || 
|-
| 162756 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162757 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162758 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162759 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162760 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162761 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162762 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162763 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162764 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162765 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162766 - ||  || 17 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162767 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162768 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162769 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162770 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162771 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162772 - ||  || 26 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162773 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162774 - ||  || 3 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162775 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162776 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162777 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162778 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162779 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162780 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162781 - ||  || 6 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162782 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162783 - ||  || 19 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162784 - ||  || 22 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162785 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162786 - ||  || 24 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162787 - ||  || 29 decembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 162788 - ||  || 31 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162789 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162790 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162791 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162792 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162793 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162794 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162795 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162796 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162797 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162798 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162799 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162800 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-